Ocoliș se poate referi la:
Ocoliș, Alba
Ocoliș, Maramureș